Palazzo Borghese pode referir-se a um dos seguintes palácios italianos da família Borghese:
 Palazzo Borghese (Roma)
 Palazzo Borghese (Florença)

Desambiguação